Роуз, Лори:
 Роуз, Лори (род. ?) — английский оператор-постановщик из Брайтона.
  (род. 1963) — бывший исполнитель индустрии развлечений для взрослых.